Afvej kan henvise til:

 Afvej (film fra 1994) – kortfilm fra 1994 instrueret af Hans Fabian Wullenweber
 Afvej (kortfilm) – kortfilm instrueret af Malou Reymann